William Jardine ist der Name folgender Personen:

* William Jardine (Unternehmer) (1784–1843), schottischer Unternehmer, Mitgründer von Jardine Matheson Holdings 
 William Jardine, 7. Baronet (1800–1874), schottischer Ornithologe und Herausgeber
 William Marion Jardine (1879–1955), US-amerikanischer Politiker